Пе́дро Каррио́н: 
 Каррион, Педро (род. 1971) — кубинский боксёр.
 Каррион, Педро (род. 1978) — испанский футболист, нападающий.